Игры в Группе C на чемпионате мира 2014 года проходили с 14 по 24 июня 2014 года. Группа состояла из сборных Колумбии, Греции, Кот-д’Ивуара и Японии.

В плей-офф команда, занявшая 1-е место, сыграла с командой, занявшей 2-е место в Группе D, а команда, занявшая 2-е место, сыграла с победителем Группы D.

Команды

Таблица 

Время указано местное (UTC-4 для Куябы, UTC-3 для остальных городов).

1 тур

Матч № 5. Колумбия — Греция

Матч № 6. Кот-д’Ивуар — Япония

2 тур

Матч № 21. Колумбия — Кот-д’Ивуар

Матч № 22. Япония — Греция

3 тур

Матч № 37. Япония — Колумбия 

Особенности матча
 Фарид Мондрагон установил рекорд чемпионатов мира, став самым возрастным игроков в истории мундиалей. Мондрагон вышел на замену на 85-й минуте в возрасте 43 лет и 3 дней.

Матч № 38. Греция — Кот-д’Ивуар

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира по футболу 2014
 Информация о чемпионате мира на сайте ФИФА  

Чемпионат мира по футболу 2014